Гірш () — прізвище.

Відомі носії 
 Алекс Гірш — американський аніматор, сценарист, актор озвучування та телевізійний продюсер.
 Владімір Гірш (1954) — чеський композитор і інструменталіст.
 Джадд Гірш (1935) — американський актор.
 Едуард Олексійович Гірш (1973) — російський математик, фахівець з теоретичної інформатики.
 Еміль Гірш (1985) — американський актор.
 Хорхе Гірш (1953) — американський фізик аргентинського походження.
 Корі Гірш (1972) — канадський хокеїст.
 Моріс де Гірш (1831—1896) — австрійський шляхтич, єврейський меценат, створив благодійні фонди для розвитку освіти серед євреїв.
 Нуріт Гірш (івр. נורית הירש‎; нар. 1942) — ізраїльська композиторка, піаністка і диригентка.
 Гірш Олександр Карлович (1829—?) — російський архітектор.
 Пітер Гірш (1925) — англійський фізик, член Лондонського королівського товариства.
 Пол Гірш (1868 — 1940) — німецький політик, член Соціал-демократичної партії, був прем'єр-міністром Пруссії з 1918 по 1920.
 Шімшон бар Рефаелі Гірш (1808—1888) — один з духовних лідерів євреїв Європи.

Див. також 
 Ірш (значення)
 Хірш